Andrea Saccaggi – cestista italiano
 Cesare Saccaggi – pittore italiano
 Lorenzo Saccaggi – cestista italiano